Квіту́чий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Квітучий провулок — провулок у місті Жмеринка Вінницької області.
 Квітучий провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Квітучий провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Харків:
 Квітучий провулок — провулок у Київському районі;
 Квітучий провулок — провулок у Московському районі.

Провулки